Петубастис — имя египетских фараонов:

 Петубастис I (Педубаст I Усермаатра Сетепенамон) — 818—793 годы до н. э.
 Петубастис II (Педубаст II Усермаатра Сетепенамон) — 743—733 годы до н. э.
Петубастис III (Педубасn III Схетепибенра, ассир. Путубишти) — 680—665 годы до н. э., правитель Таниса 
Петубастис III/IV (Педубаст IV Сехерибра) — ок. 522—520 годов до н. э.